O termo Montebello pode referir-se a:
Montebello (Quebec) - pequena localidade do Canadá
Montebello – cidade da Colômbia, no departamento de Antioquia
Montebello – cidade estadunidense, no estado da Califórnia
Montebello della Battaglia – comuna italiana da região da Lombardia, na província de Pavia
Montebello di Bertona – comuna italiana da região do Abruzzo,  na província de Pescara
Montebello Ionico – comuna italiana da região da Calábria, na província de Reggio Calabria
Montebello sul Sangro – comuna italiana da região do Abruzzo, na província de Chieti
Montebello, Rimini, Itália 
Montebello Vicentino, Vicenza, Itália

Ver também
Monte Belo (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos